Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Głagolew – rosyjski duchowny i teolog prawosławny
 Aleksiej Głagolew – rosyjski duchowny prawosławny
 Wasilij Głagolew – radziecki wojskowy